LBB peut faire référence à :
 
 Lactobacillus bulgaricus, une bactérie utilisée dans la production de yoghurt,
 la Ligne de Lunéville à Blâmont et à Badonviller, ancienne ligne de chemin de fer à voie métrique de Meurthe-et-Moselle (France).